В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Лорі Макніл здобула титул, у фіналі перемігши Манон Боллеграф 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Сьюзен Слоун (чвертьфінал)
  Манон Боллеграф (фінал)
  Гретхен Магерс (1-ше коло)
  Лорі Макніл (переможниця)

 Керрі Каннінгем (півфінал)
 Патті Фендік (півфінал)
 Марін Гарпер (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1991